Fantômas (personage), personage uit de Franse literatuur.
 Fantômas (1913), Franse film uit 1913 van Louis Feuillade.
 Fantômas (1946), Franse film uit 1946 van Jean Sacha.
 Fantômas (1964), Franse film uit 1964 van André Hunebelle.
 Fantômas (band), Amerikaanse alternatieve metalband.